4 miejscowości w Polsce:
 Maleniec – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica
 Maleniec – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska
 Maleniec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Maleniec – przysiółek wsi Brzozowa w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin

 Maleniec – strumień w województwie pomorskim